La invasión china de Tíbet de 1910 fue una expedición militar Qing enviada para establecer un mandato directo en el Tíbet a comienzos de 1910. La expedición ocupó Lhasa el 12 de febrero y depuso oficialmente al Dalai Lama el día 25 del mismo mes.

Referencias
  

Conflictos en 1910
Conflictos en 1911
China en 1910
China en 1911